Pelleport ist der Name

 einer französischen Gemeinde in der Region Okzitanien, siehe Pelleport (Haute-Garonne)
 einer Pariser Metrostation, siehe Pelleport (Métro Paris)

Pelleport ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre de Pelleport (1773–1855), französischer General